Катунинское сельское поселение — сельское поселение в России:

Архангельская область
 Катунинское сельское поселение — входит в Приморский район

Костромская область
 Катунинское сельское поселение — упраздненное сельское поселение в Шарьинском районе.